Il doppio del torneo di tennis Madrid Tennis Grand Prix 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Hans Gildemeister e Andrés Gómez che hanno battuto in finale Heinz Günthardt e Tomáš Šmíd 6-2, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Hans Gildemeister /  Andrés Gómez (campioni)
 Víctor Pecci /  Balázs Taróczy (primo turno)

 Fred McNair /  Raymond Moore (primo turno)
 Heinz Günthardt /  Tomáš Šmíd (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Madrid Tennis Grand Prix 1981